Cortis ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Cortis (1891–1952), spanischer Opernsänger (Tenor)
 Marcello Cortis (1915–1962), Opernsänger (Bariton)